Эпиналь:

 Эпиналь — город на востоке Франции, административный центр департамента Вогезы. 
 Эпиналь — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лотарингия.
 Эпиналь — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Эпиналь — французский хоккейный клуб из одноимённого города.